Okręty US Navy o nazwie USS "Oahu", pochodzącej od wyspy Oʻahu:
 Pierwszy "Oahu" (PR-6) był kanonierką służącą na Jangcy. Pełnił służbę w latach 1928-1942. Zatopiony ogniem artylerii w czasie kampanii filipińskiej.
 Drugi "Oahu" (ARG-5) był okrętem remontowym. Był w służbie w latach 1944-1947.

Oahu